Municipio de Maine puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:

Municipio de Maine (Dakota del Norte)
Municipio de Maine (condado de Cook, Illinois)
Municipio de Maine (condado de Grundy, Illinois)
Municipio de Maine (Iowa)
Municipio de Maine (condado de Otter Tail, Minnesota)
Municipio de Maine Prairie, condado de Stearns, Minnesota.